Гаральд Боссе: Боссе, Гаральд Андреевич (Гаральд Юлиус Боссе; 1812—1894) — российский архитектор и художник периода эклектики.
 Боссе, Гаральд Гаральдович (1841—1882) — российский архитектор, сын Боссе Г. Ю.